Double ( und  ‚doppelt‘) steht für:
 Double (Film), einen Ersatzdarsteller für ausgewählte Drehszenen
 Double, anderer Begriff für Doppelgänger
 Double (Musik), in der Musik die Variation eines Suitensatzes
 Double (Sport), der Gewinn zweier bedeutender Titel in einer Saison
 Double (Baseball), Schlag eines Schlagmanns
 Double (Basketball), ein Begriff im Basketball
 Doublé (Fechten), ein Doppeltreffer beim Fechten
 Double (Band), eine Schweizer Popband
 Double (Sängerin), eine japanische Band und Sängerin
 Double (Album), Musikalbum von Coco Schumann
 Double (Werk), ein Buch von Daniel de Roulet aus dem Jahr 1998
 Double, einen Begriff aus dem Snooker-Sport, siehe Liste der Snooker-Begriffe#Double und Cross Double
 double, in der Informatik eine Gleitkommazahl, siehe doppelte Genauigkeit
 Double, ein ehemaliges Zahlungsmittel in Guernsey, siehe Guernsey-Pfund
 Double Play, ein Begriff aus dem Baseball-Sport
 Doublémetall, ein nichtedles Metall mit einem Edelmetallüberzug, siehe Plaqué
 einen Grundschritt im historischen Tanz, siehe Branle und Pavane

im NRHP gelistete Objekte:
 Double Adobe Creek Site, in Animas, New Mexico, ID-Nr. 92001807
 Double Adobe Site, in Douglas, Arizona, ID-Nr. 66000169
 Double Branches Historic District, in Lincolnton, Georgia, ID-Nr. 93000934
 Double Bridges Archeological Site, in Portageville, Missouri, ID-Nr. 74001085
 Double Cabins, in Griffin, Georgia, ID-Nr. 73002147
 Double Diamond Dude Ranch Dining Hall, in Moose, Wyoming, ID-Nr. 98001028
 Double Eagle II Launch Site, in Presque Isle, Maine, ID-Nr. 80004738
 Double House, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 85003605
 Double Hyperbolic Paraboloid House, in Lawrence, Kansas, ID-Nr. 07000605
 Double L Site, RI-958, in Scituate, Rhode Island, ID-Nr. 85002362
 Double Roof House, in Yuma, Arizona, ID-Nr. 82001631
 Double Shoals Cotton Mill, in Double Shoals, North Carolina, ID-Nr. 08000775
 Double Trouble Historic District, in Beachwood, New Jersey, ID-Nr. 78001787
 Double-arch Sandstone Bridge, in Methuen, Massachusetts, ID-Nr. 84002326
 Double-Cola Bottling Company, in Rome, Georgia, ID-Nr. 06000738
 Double-O Ranch Historic District, in Burns, Oregon, ID-Nr. 82001502
 Double-Span Metal Pratt Truss Bridge, in Keeseville, New York, ID-Nr. 83001665
 Double-Span Whipple Bowstring Truss Bridge, in Claverack, New York, ID-Nr. 80002598

Siehe auch:

 The Double
 Das Double
 Dublé
 Doublette
 Duplikat